Elva Hsiao – cantante e attrice taiwanese
 Hou Hsiao-hsien – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico taiwanese di origine cinese
 Jam Hsiao – cantante e attore taiwanese
 Weng Hsiao-mei – ex cestista taiwanese